Léonce de Jérusalem peut désigner :
 Léonce de Jérusalem, moine du , auteur de deux traités de christologie ;
 Léonce de Jérusalem († ?), ou Léonce , Patriarche de Jérusalem de 912 à 929 ;
 Léonce de Jérusalem († 1175 ou 1190 ?), ou Léonce II, Patriarche de Jérusalem et thaumaturge, ermite à Patmos ; saint fêté le 14 mai ;
 Léonce de Jérusalem, prêtre, auteur de CPG 7911-7912.

Voir aussi

Sources et références 

Patristique
Théologien byzantin
Chrétiens de Palestine